Всеобщие выборы в Индии в 2019 году были проведены в семь этапов с 11 апреля по 19 мая 2019 года. Подсчёт голосов состоялся 23 мая, и в тот же день были объявлены результаты. Около 900 миллионов граждан Индии имели право голосовать на одном из семи этапов в зависимости от региона. На выборах 2019 года явка составила более 67 процентов — самый высокий показатель за всю историю всеобщих выборов в Индии на этих выборах был достигнут самый высокий уровень участия женщин в выборах в Индии.

Выборы в законодательные собрания штатов Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Одиша и Сикким были проведены одновременно с выборами в парламент.

График выборов 

Выборы проходили в течение месяца. Имелось 7 дней для голосования. В некоторых округах выборы проходили в 2 или 3 фазы.

Результаты 
Подсчёт голосов был проведён 23 мая 2019 года. Согласно результатам, опубликованным Избирательной комиссией Индии, :

Примечания 

Индия
Выборы в Индии
2019 год в Индии
Страницы с непроверенными переводами